Das kalte Herz steht für:
 Das kalte Herz, Märchen von Wilhelm Hauff (1827)
 Das kalte Herz (1923), deutscher Märchenstummfilm von Fred Sauer
 Das kalte Herz (1950), deutscher Märchenfilm von Paul Verhoeven
 Das kalte Herz (Puppenspiel),  Puppenspiel der Augsburger Puppenkiste (1977/78)
 Das kalte Herz (Fernsehserie), deutsche Miniserie des ZDF (1978/79)
 Das kalte Herz (2013), deutscher Zeichentrickfilm von Hannes Rall
 Das kalte Herz (2014), deutscher Märchenfilm von Marc-Andreas Bochert
 Das kalte Herz (2016), deutscher Märchenfilm von Johannes Naber

Siehe auch:
 Tatort: Kaltes Herz
 Kalte Herzen